Willem Hupkes (Nederlandse Spoorwegen) (1880-1965), Nederlands ingenieur en directeur van de NS, mede-verantwoordelijk voor de spoorwegstaking van 1944 
Willem Hupkes (voetballer) (1979), Nederlands voetballer

Zie ook 
 Hupkes (doorverwijspagina)